Stack es una palabra inglesa, que significa pila de cosas o apilamiento, y que se emplea en español en ciertos ámbitos para referirse a:
 
 Pila (informática)
 Pila  (geomorfología), un accidente del relieve, una elevación apuntada y prominente semejante a una aguja, pináculo o farrallón.